Саяко Кусака (; род. ) — японская скрипачка.

Биография 
Училась в Токийском университете искусств, затем в Школе искусств Далласа у Эдуарда Шмидера и наконец во Фрайбургской Высшей школе музыки у Райнера Куссмауля. С 2001 г. исполняла обязанности концертмейстера в камерном оркестре I Palpiti, созданном Шмидером в Далласе. В 2007 г. заняла пост концертмейстера в берлинском Оркестре Концертхауса. Лауреат ряда международных конкурсов — в частности, обладатель второй премии и специального приза за исполнение каприса Паганини на Международном конкурсе скрипачей имени Николо Паганини (2000), в том же году заняла третье место на Международном конкурсе имени Сибелиуса; в 2001 г. выиграла Международный конкурс скрипачей имени Родольфо Липицера. В 2009 г. Саяко Кусака стала обладательницей премии Idemitsu — престижной награды для молодых японских музыкантов.

Сайт 
 [Konzerthaus Kammerorchester Berlin]

Примечания 

Скрипачи Японии
Академические музыканты Японии